Le nom Charnacé peut faire référence à différentes familles, personnalités ou terres.

Familles 
Deux familles distinctes, sans aucun lien, portent le nom de Charnacé : 
 Famille de Girard de Charnacé (Poitou puis Anjou), de noblesse d'ancienne extraction en Poitou avec une filiation prouvée de 1500. , lieutenant-général de l'artillerie de l'Ile-de-France, commandant en chef de l'Arsenal de Paris. Les membres de cette famille ont occupé des charges et ont donné des diplomates et des militaires. Les armes des Girard de Charnacé sont : Ecartelé, aux I et IV : d'azur à 3 chevrons d'or (qui est de Girard) ; aux II et III : d'azur, à 3 croisettes pattées d'or (qui est de Charnacé)
 Famille Gautier de Charnacé (Île-de-France), anoblie en 1773 par charge de secrétaire du roi, baron de l'Empire en 1810 (confirmé sous la Restauration en 1816).

Personnages
 Claire de Girard de Charnacé, née d'Agoult (1830-1912), écrivain, journaliste français ;
 Guy de Charnacé (Guy de Girard de Charnacé) (1825-1909), écrivain, journaliste, agronome et musicologue français, époux de la précédente ;
 Hercule de Girard de Charnacé (1588-1636), conseiller d'État et diplomate français du .

Lieux
Manoir de Charnacé à Champigné (Maine-et-Loire)

Notes et références